Alenquer (Portugal), een plaats en gemeente in het Portugese district Lissabon
 Alenquer (Pará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará